Beavan ist der Familienname folgender Personen:
 Colin Beavan (* ?), US-amerikanischer Sachbuch-Autor und Blogger
 George Beavan (* 1990), englischer Fußballspieler
 Jenny Beavan (* 1950), britische Kostümbildnerin
 John Beavan, Baron Ardwick (1910–1994), britischer Journalist
 Pat Beavan (* 1951), britische Schwimmerin
 Reginald Beavan (1843–1927), britischer Militär und Ichthyologe. Bruder von Robert Cecil Beavan.
 Robert Cecil Beavan (1841–1870), britischer Naturforscher